Русна́к — фамилия и название населённых пунктов:

Фамилия 
 
 Руснак, Альберт (род. 1994) — словацкий футболист.
 Руснак, Андрей Вячеславович (род. 1996) — молдавский футболист.
 Руснак, Вячеслав Петрович (род. 1975) — молдавский футболист, тренер.
 
 Руснак, Лариса Емельяновна (род. 1962) — украинская актриса.
 Руснак, Николай Степанович (Никодим; 1921—2011) — украинский священнослужитель, митрополит УПЦ МП.
 Руснак, Рахиля Тимофеевна (род. 1952) — украинская певица, исполнительница старинных песен Буковины.
 Руснак, Урбан (род. 1967) — словацкий дипломат, академик.
 Руснак, Яна (род. 1993) — украинская художница.

 Руснок, Иржи (род. 1960) — чешский политик.

Населённые пункты 
 Руснак — коммуна во Франции, в департаменте Аверон

См. также 
 Русины
 Рутены
 Русин

Примечания